— японская сэйю.

Позиции в Гран-при журнала Animage 
 1982 год — 6-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую женскую роль;
 1983 год — 3-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую женскую роль;
 1984 год — 4-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую женскую роль;
 1985 год — 4-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую женскую роль;
 1986 год — 4-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую женскую роль;
 1987 год — 8-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую женскую роль;
 1988 год — 11-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую женскую роль;
 1989 год — 8-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую женскую роль;
 1990 год — 19-е место в Гран-при журнала Animage в номинации на лучшую женскую роль

Роли в аниме 
 1981 год — Несносные пришельцы (ТВ) (Лам);
 1983 год — Aku Dai-Sakusen Srungle (Секси Долли);
 1983 год — Несносные пришельцы: Только ты (фильм #1) (Лам);
 1983 год — Стоп!! Хибари-кун! (Цугуми Одзора);
 1984 год — Несносные пришельцы: Прекрасная мечтательница (фильм #2) (Лам);
 1984 год — Chikkun Takkun (Фуцуко Минамида (мать));
 1984 год — Галиент (ТВ) (Хильмука);
 1985 год — Несносные пришельцы: Помни мою любовь (фильм #3) (Лам);
 1985 год — Pro Golfer Saru (Бэнихати);
 1985 год — Люпен III: Легенда о золоте Вавилона (фильм третий) (Карамель);
 1985 год — Несносные пришельцы OVA (Лам);
 1985 год — Aoki Ryuusei SPT Layzner TV (Симон Рефлан);
 1986 год — Несносные пришельцы: Лам навсегда (фильм #4) (Лам);
 1986 год — Soukihei MD Geist (Пая);
 1986 год — Tobira o Akete (Ла Мидин Димида);
 1986 год — Гости с далеких планет (Принцесса Кам);
 1987 год — Три мушкетера (пайлот) (Миледи);
 1987 год — Три мушкетера (ТВ) (Миледи);
 1988 год — Несносные пришельцы: Последняя глава (фильм #5) (Лам);
 1988 год — Shin Pro Golfer Saru (Бэнихати);
 1988 год — Tokyo Vice (Кэйко Ямадзаки);
 1988 год — Легенда о героях Галактики OVA-1 (Доминик Сен-Пьер);
 1989 год — Три мушкетера - Фильм (Миледи);
 1989 год — Ариэль OVA-1 (Симон);
 1989 год — Seishun Fuufu Monogatari Koiko no Mainichi (Койко);
 1991 год — Ариэль OVA-2 (Симон);
 1991 год — Таинственный сад (Камилла);
 1991 год — Несносные пришельцы: Навсегда моя любимая (фильм #6) (Лам);
 1992 год — D-1 Devastator (Гелди);
 1994 год — Последняя фантазия: Легенда кристаллов (Руж);
 1994 год — Onikirimaru (Хання);
 1996 год — Tattoon Master (Мать Хибио);
 1998 год — Silent Moebius (Терез Варги);
 2006 год — Детектив Конан (фильм 10) (Рэйко Симидзу);
 2008 год — Несносные пришельцы (фильм #7) (Лам);
 2013 год — Сад слов (Мать Такао).

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания Японии